Alan Campbell kan syfta på 

 Alan Campbell (roddare)
 Alan Campbell (manusförfattare)
 Alan Campbell (politiker)
 Alan Campbell (skådespelare)